Dans la nuit, film muet américain réalisé par Chester Withey, sorti en 1919.
 Dans la nuit, film muet français réalisé par Charles Vanel, sorti en 1929.
 Dans la nuit (Restless), film israélien réalisé par Amos Kollek, sorti en 2008.
 Dans la nuit, série de bande dessinée fantastique, scénario de Joël Callède, dessins de Denys et couleurs de Hubert.